Severinus van Noricum
 Severinus van Keulen